Корница је насељено мјесто у општини Шамац, Република Српска, БиХ. Према попису становништва из 2013. у насељу је живјело 348 становника.

Географија

Историја

Становништво

Напомене

Референце

Види још 

 Општина Шамац

Насељена места у Шамцу
Насељена мјеста у Републици Српској
Википројект географија/Насеља у Босни и Херцеговини
Насеља са већинским хрватским становништвом 1991. у данашњој Републици Српској